Miccichè oder Micciché ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Miccichè (* 1943), italienischer Bischof
 Gianfranco Micciché (* 1954), italienischer Politiker 
 Lino Micciché (1934–2004), italienischer Filmwissenschaftler und Regisseur